Печь для обжига извести:

 Печь для обжига извести — картина Теодора Жерико, написанная им в 1822—1823 годах.
  — камера с термоизоляцией, производящая температуры, достаточные для завершения процессов, таких как: отверждение, сушка или химические изменения.